Игорь Никонович Кузнецов () — белорусский военоначальник, начальник Института национальной безопасности Республики Беларусь (2010—2014).

Биография 
14 июня 2002 года назначен начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

С 20 января 2005 года по 22 января 2010 года работал начальником управления КГБ Республики Беларусь по г. Минску и Минской области.

22 января 2010 года назначен начальником Института национальной безопасности Республики Беларусь.

В 2011 году, после проведения президентских выборов в Белоруссии 2010 года, которые Европейским союзом были признаны недемократическими, а также силового разгона акции протеста в Минске 19 декабря 2010 года, был включен в список белорусских государственных деятелей и чиновников, на которых ЕС были наложены санкции. В 2012 году Совет Европейского союза признал И. А. Бахматова ответственным за репрессивную работу КГБ против гражданского общества и демократической оппозиции.

23 мая 2014 года освобожден от должности начальника Института национальной безопасности Республики Беларусь и уволен с военной службы в запас.

C 16 мая 2017 года по настоящее время является заместителем председателя Белорусской федерации биатлона.

В 2017 году устроился на работу помощником директора ОАО «Стройтехпрогресс».

Примечания 

Персоналии:Спецслужбы Белоруссии
Генерал-майоры (Белоруссия)
Персоналии:Институт национальной безопасности Республики Беларусь
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании